Nébeda puede referirse a:
El nombre común de la planta Nepeta cataria.
El nombre común de la planta Clinopodium vulgare.
El nombre común de la planta '''''Calamintha sylvatica.